

Cinema
 Un giorno da cani – cortometraggio animato del 1944 di William Hanna e Joseph Barbera

Musica
 Un giorno da cani – EP dei Club Dogo del 2011